Коуба () — чешская фамилия. Известные носители:

 Коуба, Павел (1938-1993) — чехословацкий футболист.
 Коуба, Петр.(род. 1969) — чехословацкий и чешский футболист.